Ликимний (, Likymnios) може да се отнася за:

 Ликимний (син на Електрион), герой от древногръцката митология
 Ликимний от Хиос, философ от 5 век пр.н.е.

Източници